Aken peut désigner :
 Aken, nom de plume de Vincenzo da Via Anfossi (né en 1972), écrivain et rappeur italien ;
 Aken, ville allemande de Saxe-Anhalt ;
 Aken, nom néerlandais d'Aix-la-Chapelle, ville allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, voisine des Pays-Bas.

Voir aussi 
 Âqen, dieu égyptien
 

Nom de plume